Dacios (en grec antic Δάκιος), a la vegada que el seu germà Antífem, tots dos naturals de Lindos, a Rodes, van rebre de l'oracle de Delfos l'ordre de dirigir-se l'un cap a llevant i l'altre cap a ponent, per fundar cadascú una ciutat. Antífem va fundar Gela, a Sicília, i Dacios la ciutat de Faselis, entre Lícia i Pamfília. Dacios va comprar el terreny necessari per a construir-hi la ciutat a Cilabras, un pastor de Lícia, i li va pagar amb peixos salats. Els habitants de Faselis van construir un santuari a Cilabras i li oferien pesca salada.

Referències 

Colonitzadors de l'antiga Grècia
Dacios